Martin Vaculík (ur. 5 kwietnia 1990 w Žarnovicy) – słowacki żużlowiec. Kapitan Stali Gorzów Wielkopolski. Indywidualny mistrz Europy 2013. Pierwszy zawodnik ze Słowacji, który wystartował w cyklu Grand Prix. Posiada również polską licencję, jednak nie ma to wpływu na to jaki kraj reprezentuje – we wszystkich turniejach międzynarodowych występuje pod flagą Słowacji. W zawodach indywidualnych startuje z numerem 54.

Jego żoną jest aktorka Kristína Turjanová.

Kariera 
Na początku kariery W lidze czeskiej reprezentował klub AK Slany, z którym w 2006 został Drużynowym Mistrzem Czech. W polskiej lidze w sezonach 2006–2007 zawodnik KSŻ Krosno (potem KSM Krosno), na sezon 2008 podpisał kontrakt ze Stalą Rzeszów, duńską drużyną Holsted oraz szwedzką drużyną Smederna Eskilstuna. W 2007 był liderem KSM-u Krosno uzyskują średnią biegową równą 2,26 pkt. W sezonie 2009 reprezentował barwy ekstraligowego beniaminka Wybrzeża Gdańsk. Po spadku tego klubu do 1. ligi przeniósł się do Unii Tarnów.

Pierwsze zwycięstwo w cyklu Grand Prix odniósł 23 czerwca 2012 roku na torze w Gorzowie Wielkopolskim będąc zawodnikiem rezerwowym. Zawodnik wystąpił także w pięciu kolejnych zawodach tej rangi notując dobre wyniki, w efekcie czego zakończył sezon na jedenastym miejscu. W sezonie 2013 był stałym uczestnikiem GP. Drugie zwycięstwo odniósł podczas Grand Prix Słowenii 29 kwietnia 2017 roku.

Został indywidualnym mistrzem Europy w roku 2013.

Po 6 latach spędzonych w Unii Tarnów, przeniósł się do KS Toruń. 4 listopada 2016 roku Stal Gorzów Wielkopolski ogłosiła, że Słowak został zawodnikiem tego klubu. 4 listopada 2018 roku został zawodnikiem Falubazu Zielona Góra.

W sezonie 2019 zajął 5. miejsce w cyklu Grand Prix, stając na podium w trzech rundach - jest to jak dotąd jego najlepsze osiągnięcie. W tym samym roku osiągnął też najwyższą w karierze średnią biegową w polskiej lidze - 2,319. 6 listopada 2020 roku – po 2 latach, powrócił do gorzowskiej Stali. Sezon 2021 skończył ze średnią biegową 2,209. W Grand Prix nie szło mu już tak dobrze - ukończył cykl dopiero na 12. pozycji. Stracił jednak trzy rundy z powodu kontuzji. Organizatorzy przyznali mu stałą dziką kartę na starty w Grand Prix 2022. Wygrał 2 turnieje, jednak ponownie w wyniku urazu nie odjechał całego cyklu i zajął w nim 9. miejsce. Po odejściu Bartosza Zmarzlika ze Stali Gorzów, został wybrany nowym kapitanem drużyny.

Starty w Grand Prix (indywidualnych mistrzostwach świata na żużlu)

Zwycięstwa w poszczególnych zawodach Grand Prix

Miejsca na podium

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Liga Polska

Drużynowe Mistrzostwa Polski 
Stan na 2022-12-22.

Legenda:  

Podsumowanie:

Przypisy

Bibliografia 
 Z kartek kalendarza: Martin Vaculik
 
 Martin Vaculik | Speedway riders, history and results

Linki zewnętrzne 
 
 

Słowaccy żużlowcy
Żużlowcy Stali Rzeszów
Żużlowcy Unii Tarnów
Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk
Żużlowcy KSM Krosno
Żużlowcy KS Toruń
Żużlowcy Stali Gorzów Wielkopolski
Żużlowcy ZKŻ Zielona Góra
Urodzeni w 1990